Arkadiusz Malarz (Pultusk, 19 de junho de 1980), é um futebolista polaco que atua como goleiro. Atualmente joga pelo ŁKS Łódź.

Títulos 

  Legia Warszawa
 Campeonato Polonês (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18.
 Copa da Polônia (1): 2015/16.

 GKS Bełchatów
 Campeonato Polonês 2ª Divisão (1): 2013/14

Ligações externas 
  Arkadiusz Malarz (90minut.pl)
 Perfil em Ogol

Naturais de Pułtusk
Goleiros da Polônia
Futebolistas do Polónia Varsóvia
Futebolistas do Klub Sportowy Amica Wronki
Futebolistas do Lech Poznań
Futebolistas do Xanthi FC
Futebolistas do Panathinaikos FC
Futebolistas do OFI Crete FC
Futebolistas do AE Larissa FC
Futebolistas do AEL Limassol
Futebolistas do Panachaiki GE
Futebolistas do Ethnikos Achnas
Futebolistas do GKS Bełchatów
Futebolistas do Legia Warszawa
Futebolistas do ŁKS Łódź